Gil o Isil, poble del municipi de l'Alt Àneu (Pallars Sobirà) 
 GIL, sigles del Grupo Independiente Liberal, un partit polític espanyol fundat per Jesús Gil y Gil 
 Son Gil, paratge de Maria de la Salut, a l'illa de Mallorca 
 Personatges:
 Gil Pupil·la, personatge de còmic
 Gil de Tàrent, tarentí que va demanar rescat per uns nobles perses capturats
 Gil l'Eremita, anacoreta dels segles VII-VIII
 Beat Gil d'Assís, frare franciscà, un dels primers companys de Francesc d'Assís
 Gil de Casaio, anacoreta i abat de San Martín de Castañeda al 
 Beat Gil de Vouzela, dominic portuguès del 
 Gil Vicente, poeta i dramaturg portuguès dels segles XV-XVI
 Aurora Gil (La Corunya, 1919-Mèxic, 2008), il·lustradora gallega nacionalitzada mexicana, autora de calendaris i cartells publicitaris 
 Bonifacio Gil García
 Dolores Gil de Pardo, fotògrafa catalana
 Francesc Gil Gandia (València, 1932), canonge de la Catedral de València i destacat articulista a la premsa valenciana